Leon megye (Florida)
Leon megye (Texas)